Музеи электрического транспорта:
 Музей электрического транспорта Нижнего Новгорода
 Экспозиционно-выставочный комплекс городского электрического транспорта Санкт-Петербурга